L'edizione 1954-55 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale del Djurgårdens IF.

Capocannoniere del torneo fu Kurt Hamrin (), con 22 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Djurgårdens IF campione di Svezia 1954-55.
 GAIS, Kalmar FF e Sandvikens AIK retrocesse in Division 2.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1954
Calcio nel 1955
Campionato svedese di calcio